Yuna steht für:
 Yuna (Vorname), ein weiblicher Vorname (auch: Yu-na, Yun-ah, Yoona)
 Yuna (Western Australia), Ort im Chapman Valley Shire, Australien
 Río Yuna, Fluss in der Dominikanischen Republik

YUNA steht für:
 eine Prepaid-Kreditkarte, siehe paysafecard #YUNA